ZPO steht für:
 Zivilprozessordnung, in verschiedenen Ländern
 Zwischenprüfungsordnung im Hochschulwesen (in der Regel ZwPrO abgekürzt)
 Pinehouse Lake Airport (IATA-Code), Flughafen von Pinehouse am Pinehouse Lake in Saskatchewan, Kanada

zpo steht für:
 Amatlán-Zapotekisch (auch nordöstliches Miahuatlán-Zapotekisch; ISO-639-3-Code), Varietät des Zapotekisch-Dialektkontinuums im Distrikt Miahuatlán des Bundesstaats Oaxaca, Mexiko

Siehe auch:

Abkürzung